El FC Dacia Chişinău és un club moldau de futbol de la ciutat de Chişinău.

Enllaços externs 

 Web oficial
 Fòrum oficial 
 Informació

Clubs de futbol moldaus
Esport a Chişinău